Marc William Buie (ur. 1958) – amerykański astronom i odkrywca licznych planetoid. Pracował w Lowell Observatory we Flagstaff w Arizonie, a także dla B612 Foundation, organizacji zajmującej się ochroną Ziemi przed skutkami uderzeń planetoid, oraz przy projektowaniu teleskopu kosmicznego Sentinel Space Telescope. W 2008 roku Mark Buie przeniósł się do Boulder w stanie Kolorado, aby pracować w Southwest Research Institute w wydziale badań kosmosu.

Życiorys 
Buie dorastał w Baton Rouge w Luizjanie i w 1980 roku zdobył licencjat na Louisiana State University. Następnie w 1984 roku zdobył tytuł doktora planetologii na University of Arizona. Dr Buie był habilitowanym pracownikiem Uniwersytetu Hawajskiego od 1985 do 1988 roku. Od 1988 do 1991 roku pracował w Space Telescope Science Institute, gdzie odegrał kluczową rolę w planowaniu i organizacji pierwszych obserwacji w historii z użyciem Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Buie zaczął pracować w Lowell Observatory w 1991 roku.

Od 1983 roku tematem badań Buie był Pluton, na temat którego opublikował ponad 85 prac naukowych i artykułów dla czasopism. Pierwszym jego celem było udowodnienie, że metan widoczny na Plutonie nie znajduje się w jego atmosferze, lecz na powierzchni. Od tego czasu pracował m.in. nad mapami albedo powierzchni Plutona i Charona, zajmował się obliczaniem elementów orbitalnych Charona i nowo odkrytych satelitów Plutona, pomiarami składu atmosfery, pomiarami właściwości powierzchni Plutona i Charona. Jest on również jednym ze współodkrywców księżyców Plutona – Nix i Hydry.

Pracował w zespole Deep Ecliptic Survey, który odkrył ponad 1000 odległych obiektów. Poza tą pracą starał się pozyskiwać lepsze zdjęcia struktury i więcej informacji na temat tych obiektów. Ostatnim projektem związanym z tym zespołem było zlokalizowanie obiektu Pasa Kuipera, który jest w zasięgu misji sondy New Horizons po minięciu przez nią Plutona.

Poza badaniami Plutona i Pasa Kuipera, Buie zajmuje się również badaniem obiektów przejściowych, takich jak (2060) Chiron, (5145) Pholus i okazjonalnie komet. W związku z tymi badaniami wystrzelono sondę Deep Impact w stronę komety Tempel 1. Buie bada również planetoidy bliskie Ziemi, aby dowiedzieć się więcej o potencjalnie niebezpiecznych obiektach Układu Słonecznego. Większość z tych badań odbywa się przy wykorzystaniu teleskopów Lowell Observatory, rzadziej teleskopów Hubble’a i Spitzera. Buie uczestniczył również w konstruowaniu spektroskopu obrazującego w podczerwieni Mimir wraz z Danem Clemensem z Boston University.

Buie jest członkiem American Astronomical Society i jego oddziału Division for Planetary Sciences, Amerykańskiej Unii Geofizycznej, Międzynarodowej Unii Astronomicznej, International Dark-Sky Association.

Jego imieniem nazwano 28 lipca 1999 roku planetoidę (7553) Buie.

Lista odkrytych obiektów

Przypisy 

Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy planetoid
Urodzeni w 1958
Ludzie związani z Boulder